Mario Novak (hokejaš na ledu)

Mario Novak (nogometni sudac)